Osoby o nazwisku Drechsler:
 Heike Drechsler (ur. 1964) – wschodnioniemiecka lekkoatletka
 Joseph Drechsler (1782–1852) – austriacki kompozytor
 Max Drechsler (1857–1892) – niemiecki  architekt